КПК может означать:

 Карманный персональный компьютер
 Комиссия партийного контроля 
 Конденсатор подстроечный керамический
 Кузбасский пищекомбинат
 Крахмало-паточный комбинат
 Кредитный потребительский кооператив
 Криптографический проверочный код
 Кубок Первого канала
 Курсы повышения квалификации
 Килопарсек

Коммунистические партии 
 Коммунистическая партия Китая
 Коммунистическая партия Казахстана'''
 Коммунистическая партия Казахстана в составе КПСС
 Коммунистическая партия Кампучии
 Коммунистическая партия Канады
 Коммунистическая партия Кении
 Коммунистическая партия Колумбии
 Коммунистическая партия Крыма
 Коммунистическая партия Красноярска (наименование партии «Коммунистическая Россия» с 23 сентября по 1 октября 2022 года) 
 Коммунистическая партия Кубы